Château-Suif est une forteresse fictive située sur la Côte des Épées à l’ouest de Féerune, dans le monde imaginaire des Royaumes oubliés, pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Description

Fondée aux environs de l’année -200 du Calendrier des Vaux, Château-Suif est une grande bibliothèque fortifiée composée de nombreuses tours. Sise sur un piton rocheux d’origine volcanique et surplombant la Mer des Épées, Château-Suif est située au sud de la Porte de Baldur. Cette bibliothèque d’une très grande notoriété est un haut lieu de connaissance empli de la plus impressionnante collection de livres et de prophéties de tout Féérune et réunissant le savoir de tous les érudits des Royaumes. Alaundo le Sage, s’est installé à Château-Suif en l’an 75 du Calendrier des Vaux, l’Année de la Mort Tenace, et y a prédit la destinée des enfants de Bhaal. La forteresse dispose de sa propre garde ainsi que d’une échoppe, d’un temple et d’une auberge.

Château-Suif est dirigée par Ulraunt, Gardien des Écrits.

Pour pouvoir consulter les ouvrages et accéder à l’immense sagesse de ces lieux, les visiteurs doivent offrir à la bibliothèque un livre d’une grande valeur (au moins  pièces d’or). La route permettant d’accéder à Château-Suif est appelée la Voie du Lion.

La communauté des moines de Château-Suif n'est pas affiliée à un culte particulier, mais elle accueille en ses murs un temple d'Oghma, le dieu de la connaissance, ainsi que des autels dédiés à Dénéïr, Gond et Milil.

Organisation

La communauté monastique de Château-Suif est dirigée par le Gardien des Écrits, lui-même secondé par le Premier Lecteur. Sous leur direction se trouvent jusqu'à huit Grands Lecteurs, mais aussi le Célébrant, le Guide et le Gardien des Portes, qui ont des fonctions plus spécifiques.
Le Célébrant assure la récitation solennelle des Prédictions d'Alaundo, assisté en cela par trois moines appelés les Voix : la Voix du Nord, la Voix de l'Est et la Voix du Sud.
Le Guide est chargé de l'enseignement des moines.
Le Gardien des Portes est responsable de la sécurité des lieux, de l'accueil des visiteurs et des relations avec le clergé des temples logés dans l'enceinte de Château-Suif.

Château-Suif dans les jeux vidéo

Château-Suif est le point de départ du protagoniste dans le jeu vidéo Baldur's Gate, et la forteresse apparaît également dans les rêves du protagoniste dans le jeu Baldur's Gate II: Shadows of Amn.

Références

Ville des Royaumes oubliés
Château ou forteresse de fiction